De Beker van Portugal 2017/18 (Portugees: Taça de Portugal 2017/18) is het 78ste seizoen van de strijd om de Portugese voetbalbeker. Het toernooi begon op 3 september 2017 met de wedstrijden in de 1e ronde en eindigde op 20 mei 2018 met de finale in het Estádio Nacional in Oeiras. De titelhouder is Benfica . De winnaar plaatst zich voor de  groepsfase van de UEFA Europa League 2018/19.

Kwartfinale

Halve finale

Aves wint met 3-1 over 2 wedstrijden en plaatst zich hiermee voor de finale.

1-1 over 2 wedstrijden. Sporting CP wint met 5-4 na strafschoppen en plaatst zich voor de finale.

Finale

Externe links
Officiële website 

Portugal
2018